Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 12 − ostatni turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, który został/zostanie rozegrany w 2 etapach: pierwsze 3 rundy zostały rozegrane w dniach 15–16 grudnia 2011 w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia), natomiast reszta została dokończona w dniach 6–8 stycznia 2012 roku w Event Forum w Fürstenfeldbruck (Niemcy).

Nagrody 

Tylko profesjonalnym zawodnikom są zaliczane punkty do rankingu.

Drabinka turniejowa

Faza główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju

Linki zewnętrzne 
 PTC 12 2011/2012 w serwisie www.snookerworld.pl

Players Tour Championship 2011/2012
Sport w Sheffield
2011 w Anglii
2012 w Niemczech